

Sigle
 Lietuvos Krepšinio Lyga – Campionato lituano di pallacanestro

Codici 
 LKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Banak, Lakselv, Norvegia
 lkl – codice ISO 639-3 della lingua laeko-libuat